Kushk-e Kuhnah kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kushk-e Kuhnah (distrikt i Herat), 
 Kushk-e Kuhnah (distrikt i Badghis), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar